

Geografia 
 Reuss-Greiz – il Principato di Reuss-Greiz fu uno stato della Germania, governato dai membri della casata di Reuss

Persone 
 Carolina di Reuss-Greiz (1884-1905) – nobildonna tedesca, granduchessa di Sassonia-Weimar-Eisenach
 Enrico XI di Reuss-Greiz (1722-1800) – nobile tedesco, conte sovrano di Reuss-Obergreiz e principe sovrano di Reuss-Greiz 
 Enrico XIII di Reuss-Greiz (1747-1817) – nobile tedesco, principe sovrano di Reuss-Greiz 
 Enrico XIX di Reuss-Greiz (1790-1836) – nobile tedesco, principe sovrano di Reuss-Greiz 
 Enrico XX di Reuss-Greiz (1794-1859) – nobile tedesco, principe sovrano di Reuss-Greiz
 Enrico XXII di Reuss-Greiz (1846-1902) – nobile tedesco, principe sovrano di Reuss-Greiz
 Enrico XXIV di Reuss-Greiz (1878-1927) – nobile tedesco, principe sovrano di Reuss-Greiz
 Erminia di Reuss-Greiz (1887-1947) – nobildonna tedesca, imperatrice tedesca e regina di Prussia 
 Erminia di Reuss-Greiz (1840-1890) – nobildonna tedesca, principessa di Reuss-Greiz
 Isabella-Augusta di Reuss-Greiz (1752-1824) – nobildonna tedesca, principessa di Reuss-Greiz